Kamień św. Wojciecha – głaz narzutowy w województwie kujawsko-pomorskim
 Kamień św. Wojciecha – głaz narzutowy w województwie wielkopolskim